Nixon, angol családnév
 Richard Nixon (1913–1994) amerikai politikus, elnök

Művészet
 Nixon (1995) amerikai film Oliver Stone rendezésében
 Nixon (2000) a Lambchop nagylemeze

Földrajz
 Amerikai Egyesült Államok
Nixon, választási körzet Nevada államban
Nixon, település New Jersey Államban
Nixon, választási körzet Pennsylvania államban
Nixon, település Texas államban
Nixon Lake, tó Minnesotában
 Kanada
Nixon település Norfolk megyében (Ontario)